Чемпионат мира по сноуборду 2012 года — 1-й в истории чемпионат мира, придуманный и созданный Ticket to Ride (TTR) совместно со Всемирной федерацией сноуборда (WSF). Прошел с 10 по 19 февраля 2012 года в столице Норвегии, Осло. В дисциплинах слоупстайл и хафпайп за звание чемпиона мира поборолись 240 спортсменов из 35 стран. Россию представляла Елена Алёхина .

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 WSC-2012 на стайте worldsnowboarding.org

Чемпионаты мира по сноуборду